Грбавце је насеље у Србији у општини Медвеђа у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 40 становника (према попису из 2002. било је 276 становника).

Демографија 
У насељу Грбавце живи 182 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 31,7 година (32,8 код мушкараца и 30,6 код жена). У насељу има 59 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,68.

Ово насеље је великим делом насељено Албанцима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Медвеђа
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији